San Stefano o Santo Stefano (del grec Άγιος Στέφανος Ayos Stefanos, turc Ayastefanos, búlgar: Сан Стефано, turc modern Yeşilköy, barri d'Istambul
 Tractat de San Stefano, del 3 de març de 1878, que va establir la pau entre l'Imperi Otomà i Rússia.